Ettendorf commune du Bas-Rhin
 Ettendorf, Ortschaft de Surberg
 Ettendorf, Ortschaft de Lavamünd 
 Ettendorf bei Stainz, Ortschaft de Stainz

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités